Каламбур — термин, который может означать:

 Каламбур (от ) — литературный приём с использованием в одном контексте разных значений одного слова или разных слов
 «Каламбур» — российско-украинская телепередача, выходившая в 1996—2001 годах, журнал видеокомиксов
 Каламбур типизации в программировании
  (также Калампур; , ) — город в о́круге Тируваннамалай штата Тамилнад в Индии.